Nova Glasgow (Nova Escócia)
 Nova Glasgow (Ontário)
 Nova Glasgow (Quebec)
 Nova Glasgow (Ilha do Príncipe Eduardo)

Desambiguações de topônimos